Emil Lask (1875-1915) – filozof
 Berta Lask (1878-1967) – pisarka